Campionat Mundial de Ral·lis del 1987

Puntuació 

1987
Competicions esportives del 1987